Cohen
Ou ainda:
Plano Cohen - documento histórico do Brasil

Pessoas 
Arnaldo Cohen
Bruce Cohen
Gerald Cohen
Larry Cohen
Leonard Cohen
Hermann Cohen
Izhar Cohen
Rob Cohen
Sacha Baron Cohen
Sasha Cohen

Desambiguação